czernica (kaczka czernica) (Aythya fuligula) – ptak z rodziny kaczkowatych
 czernica obrożna – czerniczka (Aythya collaris), ptak z rodziny kaczkowatych

 regionalna nazwa czarnej jagody lub jeżyny

 miejscowości w Polsce

 Czernica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Jeżów Sudecki
 Czernica – przysiółek wsi Jaczkowice w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Oława
 Czernica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Dobromierz
 Czernica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Czernica
 Czernica – wieś kaszubska w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Brusy
 Czernica – wieś w woj. śląskim, w pow. rybnickim, w gminie Gaszowice
 Czernica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Staszów

 Miejscowości na Białorusi
 Czernica – wieś w obwodzie grodzieńskim, rejonie iwiejskim
 Czernica – wieś w obwodzie mińskim, rejonie smolewickim
 Czernica – wieś w obwodzie mińskim, rejonie łohojskim
 Czernica – wieś w obwodzie witebskim, rejonie brasławskim
 Czernica – wieś w obwodzie witebskim, rejonie lepelskim
 Czernica – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Tumiłowicze.

 Miejscowości w Bułgarii
 Czernica – wieś w obwodzie Burgas

 Miejscowości w Mołdawii
 Czernica – wieś w rejonie Floreşti

 Miejscowości na Ukrainie
 Czernica – wieś w obwodzie lwowskim, rejonie brodzkim
 Czernica – wieś w obwodzie lwowskim, rejonie mikołajowskim
 Czernica – wieś w obwodzie rówieńskim, rejonie koreckim

 Góry
 Czernica – szczyt w Górach Bialskich

 Cieki
 Czernica (dopływ Jeziora Sławskiego) – rzeczka w Sławie
 Czernica (dopływ Czernej Małej) – rzeka w woj. lubuskim
 Czernica (dopływ Gwdy) – rzeka w województwie pomorskim
 Czernica (dopływ Mołstowy) – struga w woj. zachodniopomorskim
 Czernica (dopływ Regi) – struga w woj. zachodniopomorskim
 Czernica (dopływ Skrwy) – struga w województwie kujawsko-pomorskim